Homeland signifie patrie en anglais.

Série télévisée 

 Homeland est une série télévisée américaine créée par Howard Gordon et Alex Gansa (2011-2020).

Cinéma 

 Homeland est un documentaire américain réalisé par Hank Rogerson et Jilann Spitzmiller en 2000 ;
 Homeland est un court métrage américain réalisé par Doug Scott en 2000 ;
 Homeland : Irak année zéro, est un film documentaire du cinéaste franco-irakien Abbas Fahdel en 2015 ;
 Homeland (Ontarjatra) est un film bangladais réalisé par Catherine et Tareque Masud en 2005 ;
 Homeland est un film américain réalisé par Michael Eldridge en 2008 ;
 Homeland est un film américain réalisé par Christopher C. Young en 2009.

Toponymes
 Homeland est un CDP situé dans l'État américain de Californie.
 Homeland est une zone non-incorporée située dans l'État américain de Floride.
 Homeland est une ville américaine de l'État de Géorgie.
 Homeland est un quartier de la ville de Baltimore.
 Homeland est le nom en anglais donné aux bantoustans, en Afrique du Sud, après 1970.

Divers
 United States Department of Homeland Security, traduit en département de la Sécurité intérieure des États-Unis.
 Homeland est le titre original du roman Terre natale de Robert Anthony Salvatore, publié en 1990.
 Homeland est un jeu vidéo développé par Chunsoft, sorti en 2005.
 Homeland est un album de Laurie Anderson sorti en 2009.
 Homeland est un roman de Cory Doctorow publié en 2013.

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme